Oruçlu ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Oruçlu (Artvin), Ortschaft in der türkischen Provinz Artvin
 Oruçlu (Babaeski), Ortschaft im Landkreis Babaeski der türkischen Provinz Kırklareli 
 Oruçlu (Feke), Ortschaft im Landkreis Feke der türkischen Provinz Adana 
 Oruçlu (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana 
 Oruçlu (Pamukova), Ortschaft im Landkreis Pamukova der türkischen Provinz Sakarya
 Oruçlu (Tatvan), Ortschaft im Landkreis Tatvan der türkischen Provinz Bitlis